Mihaela prenume feminin care poate fi:
Micaela Eleutheriade, pictor
Mihaela-Rodica Stănoiu, politician
Mihaela Adriana Rusu, politician
Mihaela Adriana Vasil, politician
Mihaela Anamaria Biriș, politician
Mihaela Ani-Senocico, jucătoare de handbal
Mihaela Armășescu, canotoare
Mihaela Buzărnescu, jucătoare de tenis
Mihaela Ene, femeie de afaceri
Mihaela Ionescu, politician
Mihaela Loghin, atletă
Mihaela Martin, violonistă
Mihaela Melinte, aruncătoare de ciocan
Mihaela Mihai, cântăreață
Mihaela Miroiu, politician 
Mihaela Mitrache, politician
Mihaela Mândrea-Muraru, politician
Mihaela Mărăcineanu, mezzosoprană
Mihaela Peneș, atlet
Mihaela Popa, politician
Mihaela Pârâianu, jucătoare de handbal
Mihaela Păcurar, pictor
Mihaela Runceanu, fostă cântăreață
Mihaela Rădescu, actriță
Mihaela Rădulescu, moderatoare de radio și TV 
Mihaela Seifer, jucătoare de handbal
Mihaela Silvia Roșca, dirijor
Mihaela Smedescu, jucătoare de handbal
Mihaela Stănuleț, gimnastă
Mihaela Tatu, realizatoare și moderatoare de televiziune 
Mihaela Tivadar, jucătoare de handbal
Mihaela Ursa, critic literar
Mihaela Ursuleasa, fostă pianistă 
Mihaela Vasil, politician
Mihaela și Azorel (film)

Prenume feminine